

Geografia

Austria 
 Willendorf – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Willendorf in der Wachau – frazione di Aggsbach, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Willendorf – frazione di Merkendorf, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)